II. (Nagy) Frigyes porosz király
Nagy Frigyes (1939–) politikus, a Horn-kormány földművelésügyi minisztere (1996-1998)